Mandement peut faire référence à :

 Un mandement est un écrit émis par un évêque et à destination des fidèles du diocèse.
 Un mandement, ou châtellenie, est  au Moyen Âge, une petite division administrative.

Toponyme 
 Le Mandement, région viticole du canton de Genève, ancien mandement de Peney ;
 Les Quatre-Mandements, nom donné au gouvernement d'Aigle, un des bailliages du canton de Berne détachés en 1798 pour former le canton du Léman.

Patronymes
 André Mandement (1958- ), homme politique français, maire de Muret dans la Haute-Garonne ;
 Mathieu Mandement (1980- ), rugbyman français ;